Dieser Artikel behandelt die französische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea.

Qualifikation 
Als amtierender Weltmeister war Frankreich direkt für die Endrunde qualifiziert.

Französisches Aufgebot

Vorrunde 

Als amtierender Weltmeister eröffnete Frankreich die Endrunde der Weltmeisterschaft. Gegner war der krasse Außenseiter Senegal. Die Franzosen spielten ohne Zinédine Zidane etwas verkrampft, hatten aber einige reelle Torchancen. Das Tor des Tages und damit das erste des Turniers schoss aber Senegal. Die Weltmeisterschaft hatte ihre erste Sensation.

Eine Woche später ging es im zweiten Spiel gegen Uruguay, wieder ohne Zidane. Im hochkarätig besetzten Sturm spielten allerdings die aktuellen Torschützenkönige aus drei europäischen Ligen, allen voran Superstar Thierry Henry, der allerdings bereits nach 25 Minuten nach einem groben Foulspiel vom Platz gestellt wurde. Wieder schaffte es Frankreich nicht, ein Tor zu erzielen. Das Spiel endete 0:0.

Im letzten Spiel der Vorrunde musste die Equipe Tricolore Dänemark mit mindestens zwei Toren Unterschied besiegen, um das Achtelfinale zu erreichen. Eine durchaus lösbare Aufgabe, zumal Zidane wieder fit war. Die überalterte Mannschaft spielte erneut große Chancen heraus – darunter mehrere Pfosten- und Lattentreffer –, konnte aber zum dritten Mal in Folge keinen Treffer erzielen. Dänemark gewann letztendlich mit 2:0. Der amtierende Weltmeister war als Tabellenletzter ausgeschieden.

2002
Frankreich